Alfred Stevens kan syfta på:

* Alfred Stevens (1818–1875), brittisk skulptör
 Alfred Stevens (1823–1906), belgisk målare